Straat Soenda, de zeestraat in Indonesië.
 Soenda-eilanden, eilandengroep in Zuidoost-Azië, bij de Straat Soenda.
Kleine Soenda-eilanden
Grote Soenda-eilanden
 Soenda (landstreek), een oude landstreek in Zuidoost-Azië, in het westen van het eiland Java.
 Soendanezen, bevolkingsgroep uit deze landstreek
 Soendaplaat, een tektonische plaat
 Soendaland, een biogeografische regio

Zie ook:
Sunda (doorverwijspagina)